El Bosque kan syfta på:

Chile 

 El Bosque, kommun, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,

Mexiko 

 El Bosque, El Bosque, 
 El Bosque (kommun), Chiapas, 
 El Bosque, Michoacán de Ocampo, 
 El Bosque, Tabasco, Centla, 
 El Bosque, San Cristobal De Casas, 
 El Bosque, Guerrero, Pilcaya, 
 El Bosque, Veracruz, 
 El Bosque, Nuevo León, Montemorelos,

Spanien 

 El Bosque, Spanien, ort, Andalusien, Provincia de Cádiz,